Kher ist der Familienname folgender Personen:

 Anupam Kher (* 1955), indischer Schauspieler
 Bal Gangadhar Kher (1888–1957), indischer Politiker
 Kailash Kher (* 1979), indischer Musiker
 Kirron Kher (* 1955), indische Schauspielerin, Fernsehmoderatorin und Politikerin

Siehe auch:
 Ker
 Kehr